De 15de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door Real Madrid gewonnen in de finale tegen het Duitse 1. FC Köln

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
Officiële website
Risultati su RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1985/86